de Machaut bzw. Machaut steht für:
 Guillaume de Machaut (um 1300–1377), französischer Komponist und Dichter des Mittelalters
 Machaut (Merkurkrater)

Siehe auch:
 de Machault, Machault